Seznam polkov z zaporedno številko 103.

Seznam 
 Pehotni
 103. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 103. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 103. strelski polk (ZSSR)
 103. polkovna bojna skupina (ZDA)
 103. pehotni polk (Wehrmacht)
 103. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 103. oklepni polk (ZDA)
 103. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 103. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 103. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 103. artilerijski polk (Wehrmacht)
 103. trdnjavski minometni polk (Wehrmacht
 103. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 103. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi